Ектоплазма
 У цитології — ектоплазма.
 У містиці — ектоплазма.